FFI eller ﬃ kan syfta på:

 FFI – en sällsynt genetisk sjukdom i hjärnan, se Fatal familjär insomni
 FFI – förening för idrott, se Idrottsförening
 FFI – Norges försvarsforskningsinstitut, se Forsvarets forskningsinstitutt
 FFI – en kommunistisk organisation, se Förbundet för femte internationalen
 FFI – en webbplats som är kritisk till islam, se Faith Freedom International
 ﬃ – en ligatur